Consell de la Cultura de Barcelona, entitat pel desenvolupament cultural a la ciutat de Barcelona
 Centre Cultural de Belém, equipament cultural a la ciutat de Lisboa
 Consell Cultural de Bretanya, organisme per a la promoció de la cultura de Bretanya
 Comitè Consultiu de Bretanya, entitat històrica de foment de la cultura bretona
 Comitè Central Bonapartista, partit polític de Còrsega
 Common Core Booster, un dels trams del coet Atlas V